Бонапартова чайка () — вид небольших птиц из рода Chroicocephalus семейства чайковых (Laridae). Русское название вида дано в честь французского орнитолога Шарля Люсьена Бонапарта (1803—1857).

Описание 

Бонапартова чайка длиной от 28 до 30 см. Размах крыльев составляет от 90 до 100 см. Вес варьирует от 180 до 230 г.

В брачном наряде у чайки тёмно-серая или чёрная голова. Чёрная окраска тянется от верхней части затылка до подбородка. Клюв чёрный, внутренняя часть клюва ярко-оранжево-красная. Вокруг глаз очень тонкое тёмно-красноватое кольцо, радужины тёмно-коричневые. Над и под глазом имеются два белых пятна в форме полумесяца. Верхняя сторона тела и хвост белые, грудь и брюхо с розовым оттенком. Верхняя часть тела голубовато-серая. Ноги красные.

В зимнем наряде отсутствует тёмная шапочка на голове. Только на уровне кроющих уха имеется чёрное пятно чаще в форме полумесяца. Другое очень маленькое тёмно-серое пятно находится перед глазом. Верх головы грязно-серого цвета. Ноги розового цвета.

Птенцы-пуховички чёрные с коричневыми пятнами.

Существует вероятность спутать в области распространения бонапартову чайку с вилохвостой чайкой. Тем не менее, у последней хвост вилочковый.

Распространение 

Бонапартова чайка распространена на юге Аляски, однако как на западном, так и на северном побережье она редка. Кроме того, это гнездовая птица территории Юкон, и оттуда до южной границы Гудзонова залива. Её жизненное пространство — это озёра и реки хвойных лесов.

Это перелётная птица, которая мигрирует в зимнем полугодии на восточное и западное побережье Соединенных Штатов. Кроме того, она зимует на Великих озёрах.

Питание 
Бонапартова чайка питается преимущественно насекомыми, которых ловит как во время полёта, так и на земле или на поверхности воды. В зимнем полугодии большую роль в спектре питания играют рыбы и ракообразные. В это время чайки становятся очень общительными птицами.

Размножение 

Птицы гнездятся обычно отдельно, реже в небольших колониях. В брачный период это моногамные птицы. Они строят свои гнёзда на деревьях, что очень необычно для чаек. Гнездо строится из маленьких веточек и выкладывается изнутри мхом и травой. Часто используют прошлогодние гнёзда.

В кладке обычно 3 яйца. Они красновато-оливкового или серо-коричневого цвета с коричневыми пятнами. Высиживание длится от 22 до 25 дней. Обе родительских птицы участвуют в выведении. Молодые птицы становятся самостоятельными в возрасте примерно 35 дней. Половозрелость наступает на второй год.

Систематика 
Американское общество орнитологов в июле 2008 года причислило вид ранее известный как Larus philadelphia к роду Chroicocephalus.

Примечания

Литература 
 

Chroicocephalus
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1838 году
Бонапарт